Орган місцевого самоврядування в кількох регіонах України:
 Малоолександрівська сільська рада — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Малоолександрівська сільська рада — Херсонська область, Великоолександрівський район